El término Peligrosamente juntos puede referirse:

 a Peligrosamente juntos, álbum del grupo Hombres G, del 2002;
 a Peligrosamente juntos, película policíaca dirigida por Ivan Reitman y estrenada en 1986.